Le Rêve du papillon est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Rêve du papillon, un conte traditionnel chinois
 Le Rêve du papillon, une bande dessinée de Richard Marazano et Luo Yin dérivée du conte précédent
 Le Rêve du papillon (Il sogno della farfalla), un film italien de Marco Bellocchio en 1994
 Le Rêve du papillon (Kelebeğin Rüyası), un film turc de Yılmaz Erdoğanen 2013.